Olga Preobraschenskaja der Name folgender Personen:

* Olga Iossifowna Preobraschenskaja (1871–1962), russische Tänzerin
 Olga Iwanowna Preobraschenskaja (1881–1971), sowjetische Regisseurin